Imię Chengdi nosiło dwóch chińskich władców:

 Chengdi – cesarz Chin z dynastii Han, panujący w latach 33-7 p.n.e.
 Chengdi – cesarz Chin z dynastii Jin, panujący w latach 325-342